Back Home kan syfta på:

 Back – Home – en bok av författaren Michelle Magorian, se Hemlängtan
 Back Home (album av Eric Clapton) – ett album från 2005
 Back Home (album av Chuck Berry) – ett musikalbum av Chuck Berry från 1970
 Back Home (album av Westlife) – ett studioalbum av den irländska musikgruppen Westlife från 2007
 Back Home (fotbollslåt) – titeln på Englands fotbollslåt under VM 1970
 Back Home (låt av The Beach Boys) – en låt från albumet 15 Big Ones av The Beach Boys
 Back Home (låt av Booker T. and the MG's) – en låt från albumet Melting Pot av Booker T. and the MG's